Cladocoryne är ett släkte av nässeldjur. Cladocoryne ingår i familjen Cladocorynidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Cladocoryne